Buttermilk Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buttermilk Mountain (Alabama)	
 Buttermilk Mountain (Maine)	
 Buttermilk Mountain (North Carolina)